Змагання в  жіночому парному розряді тенісного Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 1996 проходили з 15 по 28 січня 1996 року на відкритих твердих кортах Melbourne Park у Мельбурні (Австралія).

Яна Новотна і Аранча Санчес Вікаріо були чинними чемпіонками, але цього разу Новотна не брала участі.

Санчес Вікаріо грала в парі з Чандою Рубін і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Ліндсі Девенпорт і Мері Джо Фернандес з рахунком 7–5, 2–6, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 
 Official Results Archive (Australian Open)

Жінки, парний розряд
1996 в австралійському спорті